Mabea steht für:

 Mabi, ein Dialekt der Bantusprache Kwasio
 Mabea (Gattung), eine Gattung der Wolfsmilchgewächse